La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2006-2007 (abbreviata in Prva liga FBiH 2006-2007) è stata la settima edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2007-2008.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2006-2007
 Prva liga Republike Srpske 2006-2007
 Kup Bosne i Hercegovine 2006-2007

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Sito della Federazione FBiH

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine